Xylochia är ett släkte av svampar. Xylochia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xylochia